Хан-Магоме́дов или Ханмагоме́дов — дагестанская фамилия.

Известные носители:
 Ханмагомедов, Айдын Асадуллаевич (1946—2012), поэт-новатор, писавший на русском языке.
 Ханмагомедов, Асадулла Гаджи-Курбанович (1911—1974), писатель, математик, соавтор табасаранского алфавита на основе кириллицы (1938).
 Ханмагомедов, Бейдуллах Гаджи-Курбанович (1927—1999) — советский и российский лингвист, кавказовед, переводчик.
 Хан-Магомедов, Гаджи Дадашевич (1918—2005) — российский и азербайджанский музыкант, композитор.
 Хан-Магомедов, Джан Джанович (1957—2007) — российский учёный.
 Хан-Магомедов, Камал Гаджи-Курбанович (род. 1986) — российский дзюдоист.
 Хан-Магомедов, Селим Омарович (1928—2011) — учёный-энциклопедист.
 Ханмагомедов, Сейидуллах Габибуллаевич (род. 1941) — советский и российский экономист.
 Ханмагомедов, Юсуп Маммаевич (род. 1967) — российский художник, график, педагог.

 Ханмагомедова, Зумруд Гаджи-Курбановна (1915—2001) — табасаранская поэтесса и педагог.
 Чудакова (Хан-Магомедова), Мариэтта Омаровна (1937—2021) — литературовед.